Родионково — название нескольких населённых пунктов:
 Родионково — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Родионково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.